Lemonade (limonade en français) est un mot anglais.

Littérature 
 Lemonade Mouth, un roman de Mark Peter Hughes publié en 2007.

Musique 
 Lemonade, un album de Mucky Pup sorti en 1992.
 Lemonade and Brownies, un album de Sugar Ray sorti en 1995.
 Lemonade, un EP de Wheatus sorti en 2004.
 Lemonade, un groupe de musique californien actif depuis 2005.
 Lemonade, un album de G. Love sorti en 2006.
 , une chanson de Gucci Mane sortie en single en 2009.
 Lemonade, une chanson de CocoRosie sortie en single en 2010.
 Lemonade, une chanson d'Alexandra Stan sortie en single en 2012.
 Lemonade, un album studio de Beyoncé sorti en 2016.

Télévision 
 Lemonade Mouth, un téléfilm de Patricia Riggen diffusé en 2011.

Jeu vidéo 
 Lemonade Tycoon, un jeu vidéo sur mobile sorti en 2003.

Entreprise 
 Lemonade, entreprise d'assurance américaine fondée en 2015.

Fruit 

 Lemonade (agrume) est un agrume doux cultivé en Nouvelle-Zélande et en Australie depuis 1980.

Voir aussi 
 Limonade (homonymie)

Homonymie de titre